Blutschande steht für:

 Inzest, der Geschlechtsverkehr zwischen nahen blutsverwandten Menschen
 Rassenschande, ein Propagandabegriff im nationalsozialistischen Deutschen Reich

Siehe auch
 § 173 St.G.B. Blutschande, deutsches Stummfilmdrama von James Bauer (1929)